
Челове́к челове́ку () может означать:

Фильмы 
  — США, 1922.
  — США, 1930.
 Человек человеку — СССР, 1958<ref>О фильме на сайте ruskino.ru</ref>.
  — Франция—ЮАР—Великобритания, 2005.

 Музыка 
  — альбом (1976) группы Hot Chocolate.
  — песня (2002) Гари Аллана.

 Прочее 
 Человек человеку волк — ставшее поговоркой выражение из комедии , которое используется для характеристики таких взаимоотношений, в которых преобладают эгоизм, вражда, антагонизм.
 «Человек человеку волк» — название в русском прокате фильма Пола Шредера Dog Eat Dog'' (букв. «Пёс поедает пса»).
 «Человек человеку друг, товарищ и брат» — популярная цитата из Морального кодекса строителя коммунизма.

Примечания